El Cortezo peut désigner deux localités au Panama :
 El Cortezo, dans la province de Coclé ;
 El Cortezo, dans la province de Los Santos.